Gabès () ist eine Stadt an der Mittelmeerküste Tunesiens und die Hauptstadt des gleichnamigen Gouvernement Gabès. Die Stadt hat etwa 120.000 Einwohner und liegt an der GP1 Sfax–Medenine, ungefähr 400 km südlich von Tunis am Golf von Gabès.

Geschichte 

Bereits die Phönizier hatten hier einen Handelsplatz errichtet. Unter den Römern wurde der Ort unter dem Namen Tacapae zur Colonia ernannt und gehörte zu Tripolitanien. Eine erste Erwähnung findet sich wohl bei Apuleius. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Stadt stark zerstört, als es hier und der 30 km im Südosten befindlichen Mareth-Linie 1943 zu Kämpfen zwischen den Achsenmächten und den Alliierten kam.

In den Jahren 1959 und 1962 führte der Oued Gabès starke Hochwasser, im Jahr 1962 kamen dabei 80 Menschen ums Leben und viele Häuser wurden zerstört.

Am 17. April 2022 sank der Tanker Xelo, beladen mit 750 t Dieseltreibstoff 7 km vor der Küste der Bucht von Gabès etwa 20 m tief.

Wirtschaft 
Gabès ist das Zentrum einer Küstenoase mit über 500.000 Dattelpalmen und Fruchtbaumkulturen wie z. B. Granatäpfeln. Bekannt ist Gabès auch für die hier produzierte Henna.

Die Wirtschaft von Gabès beruht auf chemischer Industrie, einer Erdölraffinerie, Zement- und Konservenfabriken sowie Fischerei, Tourismus und Kunsthandwerk.

Städtepartnerschaften 
  Linz in Österreich von 1977 bis 2016

Klimatabelle

Persönlichkeiten 
 Bechir Ben Saïd (* 1994), Fußballspieler

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Tunesien
Libysches Meer
 
Ort in Afrika
Oase (Tunesien)